Gnathopleura är ett släkte av steklar som beskrevs av Fischer 1975. Gnathopleura ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Gnathopleura